

Wydarzenia 

 Afryka
 Rzym poniósł klęskę w wojnie z Jugurtą
 Azja
 w Chinach wprowadzono państwowy monopol na skup zboża
 Europa
 Heron z Aleksandrii skonstruował prototyp turbiny parowej oraz drogomierz (data sporna lub przybliżona)